Njombe (regio), regio in Tanzania
 Njombe (stad), stad in Tanzania
 Landelijk Njombe, district in Tanzania
 Stedelijk Njombe, district in Tanzania
 Bisdom Njombe, bisdom in Tanzania
 Njombe (rivier), rivier in Tanzania